Régis – prenome francese

Geografia 
 Beeston Regis – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Norfolk
 Grafton Regis – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Northamptonshire
 Lebon Régis – comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina
 Lyme Regis – paese dell'Inghilterra, nella contea del Dorset
 Pedro Régis – comune del Brasile nello Stato del Paraíba
 Saint-Régis-du-Coin – comune della Francia nel dipartimento della Loira, nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Andrea Regis (1991) – ex judoka italiano
 Cyrille Regis (1958-2018) – calciatore francese naturalizzato inglese
 Dave Regis (1965) – ex calciatore inglese
 David Regis (1968) – ex calciatore francese naturalizzato statunitense
 Domenico Sereno Regis (1921-1984) – pacifista italiano
 Francesc Regis 1996) – calciatore spagnolo
 Giovanni Regis (1792-1870) – magistrato e politico italiano
 Giovanni Francesco Régis (1597-1640) – presbitero e gesuita francese
 Johannes Regis (1425-1496) – compositore fiammingo
 John Regis (1966) – ex velocista britannico
 John Francis Regis Canevin (1853-1927) – arcivescovo cattolico statunitense
 Rogério Fidélis Régis (1976) – ex calciatore brasiliano
 Simone Régis (...) – modella brasiliana
 William Regis Fey (1942-2021) – vescovo cattolico e missionario statunitense

Personaggi immaginari 
 Regis – personaggio creato da R. A. Salvatore, protagonista di alcuni romanzi di Forgotten Realms, ambientazione per il gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Regis – personaggio della Saga di Geralt di Rivia